Club Atlético Central Norte puede referirse a:
Club Atlético Central Norte, equipo de fútbol argentino de la ciudad de San Miguel de Tucumán. (F. 1911)
Club Atlético Central Norte, equipo de fútbol argentino de la ciudad de Salta. (f. 1921)
Club Atlético Central Norte Argentino, equipo de fútbol argentino de la ciudad de Resistencia. (F. 1926)